Biljni rod:
 Izop (Hyssopus), biljni rod, drugi nazivi: crkvenjak, miloduh, sipan, šipant

Biljne vrste:
 Miloduh (Lamiaceae),  Hyssopus officinalis, vrsta iz porodice Lamiaceae,  ljekoviti sipan
 Miloduh (Apiaceae),  Levisticum officinale, vrsta iz porodice Apiaceae, ljekoviti ljupčac
 Miloduh (Oleaceae), Ligustrum vulgare, vrsta iz porodice Oleaceae, obična kalina